A Brazil labdarúgó-szövetség (CBF) vagy portugálul: Confederação Brasileira de Futebol a brazil labdarúgás vezető szervezete, amit 1914. augusztus 20-án alapítottak Confederação Brasileira de Desportos (CBD) néven, ami "Brazil Sportszövetség"-et jelent. Első elnöke Álvaro Zamith volt.

A szövetség szervezi a brazil nemzeti labdarúgó rendezvényeket, mint például a Campeonato Brasileiro négy szintjét és az országos kupa sorozatot, a Copa do Brasil-t.

Az állami szövetségek, amelyek az állami bajnokságot szervezik, a CBF-nek van alárendelve. Szintén a CBF szervezi a férfi és a női labdarúgó-válogatottat. A működést biztosító bizottságai közül a Játékvezető Bizottság felelős a játékvezetők utánpótlásáért, elméleti (teszt) és cooper (fizikai) képzéséért.

Székhelye Barra da Tijuca szomszédságában, Rio de Janeiróban, Rio de Janeiro államban található.

A CBF országos rangsora 
A Brazil Labdarúgó-szövetség minden évben a bajnokságok befejeztével rangsorolja Brazília állami bajnokságait és labdarúgó csapatait.
2015.december 8-án közzé tették a hivatalos rangsort, amely alapján határozzák meg a 2016-os évad erőviszonyait.

Számítási rendszer
A hivatalos számítási rendszert az alábbi táblázat tartalmazza. 
Csak az országos bajnokságokban és a brazil kupában induló csapatoknak van lehetősége pontszerzésre.

 (például: a Série A 12. helyezettje 49 pontot kap, viszont ha a kupában eljut az elődöntőig, akkor plusz 10 pontot még a csapat neve mellé írnak az év végi elszámoláskor).

Állami bajnokságok rangsora
2015. december 8-tól

 Az szövetségi államok a fentiekben feljegyzett besorolás alapján képviseltethetik magukat Brazília négy labdarúgó sorozatában

Klubcsapatok rangsora
2014. december 8-tól

Elnökei 
Álvaro Zamith (1915. november 20. – 1916. november 4.)
Arnaldo Guinle (1916. november 4. – 1920. január 8.)
Ariovisto de Almeida Rego (1920. január 8. – 1921. április 26.)
Oswaldo Gomes 1921. április 26. – 1924. január 26.)
Ariovisto de Almeida Rego (1924. január 26. – 1924. június 20.)
Wladimir Bernades (1924. június 20. – 1924. december 19.)
Oscar Rodrigues da Costa (1924. december 19. – 1927. október 13.)
Renato Pacheco (1927. október 13. – 1933. szeptember 23.)
Álvaro Catão (1933. szeptember 23. – 1936. szeptember 5.)
Luiz Aranha (1936. szeptember 5. – 1943. január 28.)
Rivadávia Correa Meyer (1943. január 28. – 1955. január 14.)
Sylvio Correa Pacheco (1955. január 14. – 1958. január 14.)
João Havelange (1958. január 14. – 1975. január 10.)
Heleno de Barros Nunes (1975. január 10. – 1980. január 18.)
Giulite Coutinho (1980. január 18. – 1986. január 17.)
Otávio Pinto Guimarães (1986. január 17. – 1989. január 16.)
Ricardo Terra Teixeira (1989. január 16. – 2012. március 12.)
José Maria Marin (2012. március 12. –)
Marco Polo Del Nero (2015. április 16. - 2016)
Antônio Carlos Nunes (2016 - 2016)
Marco Polo Del Nero (2016 –)

Díjak 
Világbajnok: 5 alkalommal (1958, 1962, 1970, 1994 és 2002)
Copa América-győztes: 8 alkalommal (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004 és 2007)
Konföderációs kupa-győztes: 4 alkalommal (1997, 2005, 2009, 2013)

Jegyzetek

További információk 
Hivatalos honlap (Portugál)
Hivatalos rangsor 2015
Hivatalos rangsor 2016

Nemzeti labdarúgó-szövetségek